Artland bezeichnet:
 Artland (Landschaft), Landschaft im Landkreis Osnabrück
 Samtgemeinde Artland, Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Osnabrück
 Artland Dragons, ein deutscher Basketballverein
 Artland (Studio), ein japanisches Animationsstudio
 Artland Convenience, eine Tochtergesellschaft von Lutz Fleischwaren